Aardrijkskunde
 Don Pedro, gemeente in de Dominicaanse Republiek.
 Pedro II, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Piauí
 Pedro Abad, gemeente in de Spaanse regio Andalusië
 Pedro Afonso, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Tocantins
 Pedro Aguirre Cerda, gemeente in de Chileense provincie Santiago
 Pedro Alexandre, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahia
 Pedro Avelino, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Norte
 Pedro Bay, plaats in de Amerikaanse staat Alaska
 Pedro Bernardo, gemeente in de Spaanse regio Castilië en León
 Pedro Camejo, gemeente in de Venezolaanse staat Apure
 Pedro Canário, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Espírito Santo
 Pedro de Toledo, gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Pedro do Rosário, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Maranhão
 Pedro Domingo Murillo, provincie in Bolivia
 Pedro Gomes, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso do Sul
 Pedro Gual, gemeente in Venezuela
 Pedro Juan Caballero, stad en gemeente in Paraguay
 Pedro Laurentino, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Piauí
 Pedro María Freites, gemeente in de Venezolaanse staat Anzoátegui
 Pedro María Ureña, gemeente in de Venezolaanse staat Táchira
 Pedro Martínez, gemeente in de Spaanse regio Andalusië
 Pedro Miguel, plaats in de Portugese gemeente Horta
 Pedro Molina, plaats in de Argentijnse provincie Mendoza
 Pedro Muñoz, gemeente in de Spaanse regio Castilië-La Mancha
 Pedro Osório, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
 Pedro Régis, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba
 Pedro Teixeira, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Pedro Velho, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Norte
 Pedro Zaraza, gemeente in de Venezolaanse staat Guárico
 Pedro-Rodríguez, gemeente in de Spaanse regio Castilië en León
 Point Pedro, stad in Sri Lanka

Fictief figuur
 Pedro, personage uit de boekenreeks De kracht van vijf van de Engelse schrijver Anthony Horowitz
 Pedro, personage (een roodkuifkardinaal) uit de Amerikaanse animatiefilm Rio
 Don Pedro, personage uit het toneelstuk Veel drukte om niets (Much Ado About Nothing) van de Engelse schrijver William Shakespeare

Media
 Pedro Páramo, hoorspel
 Pedro Páramo, Mexicaanse film uit 1967

Personen met de achternaam Pedro
 Francisco Javier de Pedro, Spaans voetballer
 João Pedro, Braziliaans voetballer
 Luís Pedro, Angolees-Nederlands voetballer
 Rui Pedro, Portugees voetballer

Sport
 Pedro Rodríguez Ledesma, Spaans voetballer, met de bijnaam (don) Pedro

Voornaam
 Pedro, een jongensnaam

Zie ook 
 Dom Pedro (doorverwijspagina)
 Pedro I (doorverwijspagina)
 Pedro II (doorverwijspagina)
 San Pedro (doorverwijspagina)
 São Pedro (doorverwijspagina)